Bob Bell peut désigner :
 Bob Bell (1922-1997), acteur américain ;  
 Bob Bell (né en 1958), directeur technique d'écurie de Formule 1.